USS South Dakota kan syfta på något av nedanstående fartyg, namngivna efter den amerikanska delstaten South Dakota:
 , var en kryssare under första världskriget
 USS South Dakota (BB-49) , ett planerat slagskepp i South Dakota-klass (1920), men klassen avbeställdes innan sjösättning.
 , var ett slagskepp i South Dakota-klass under andra världskriget.
  är en Virginia-klass ubåt, namngiven 14 oktober 2017 

Namn på amerikanska örlogsfartyg